Er zijn twee "Raden van Negen" bekend:

 De Raad van Negen, een bestuursorgaan van de Florentijnse Republiek in de 15e eeuw
 De Raad van Negen van het studentenverzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.